Юнкерс Юмо 211 () — немецкий поршневой авиационный двигатель времён Второй мировой войны. Представлял собой перевернутый V-образный 12-цилиндровый поршневой двигатель жидкостного охлаждения.
Являлся прямым конкурентом знаменитого двигателя Daimler-Benz DB 601 и развивался параллельно с ним, но в отличие от первого, обычно устанавливаемого на истребителях, ставился на бомбардировщики, в основном собственной конструкции Junkers.

Самый массовый немецкий авиационный двигатель времен Второй мировой войны. Всего было изготовлено 68 248 единиц.

История 
Разработан по конкурсу 1934 года от RLM на двигатель мощностью в 1000 л.с и весом 500 кг. Доктор Нойгебауэр (Neugebauer) доработал находящийся в то время на испытаниях Jumo 210H. Первый прототип был выпущен на заводе в Дессау в июле 1935 года, и в апреле 1936 года начал проходить испытания. Как и у его предшественника, применялся непосредственный впрыск топлива, а сам двигатель был выполнен по схеме «перевёрнутая V». Производство 0-й серии было закончено в апреле 1937 года.

Выпуск Jumo 211A (1100 л. с.) начался в июле 1937 года на заводе в Магдебурге и продолжался на многих заводах компании до августа 1944 года. Постоянно увеличивалась мощность двигателей серии. У мотора Jumo 211P (предпоследняя модификация) она достигала 1475 л. с.

Производство по годам, шт.:

Производство по заводам, шт.:

Производство серии постепенно сокращалось в пользу его преемника — Jumo 213.

Стоимость двигателя изменялась по годам: в 1937 году — 77 903 рейхсмарок, в 1938 году — 48 600 рейхсмарок и в 1939 году — 38 000 рейхсмарок.

Применение 
 Avia S-199
 Dornier Do 217 — одиночный двигатель на тестовом самолёте
 Focke-Wulf Ta 154
 Heinkel He 111E, H and Z
 IAR 79
 Junkers F 24kai — в качестве испытательного стенда для Jumo 211
 Junkers Ju 87
 Junkers Ju 88
 Junkers Ju 90
 Junkers Ju 252
 Messerschmitt Me 264 («Бомбардировщик Америки»)
 Messerschmitt Me 323
 Savoia-Marchetti SM.79

Варианты 
 Jumo 211F
 Jumo 211 A-1
 Jumo 211 A-4
 Jumo 211, D
 Jumo 211 H
 Jumo 211 °F
 Jumo 211 J
 Jumo 211
 Jumo 211
 Jumo 211

Примечания 

Поршневые авиационные двигатели